Sestina – in letteratura, struttura metrica
 Sestina – in musica, gruppo irregolare costituito da sei note di ugual durata
 Nate Sestina – cestista statunitense